1. FC Tatran Prešov is een Slowaakse voetbalclub uit Prešov.

De club werd in 1898 opgericht en is een van de oudste Slowaakse clubs. De club speelde 32 seizoenen in de hoogste klasse van Tsjecho-Slowakije en vierde zijn hoogtijdagen in de jaren zestig en zeventig maar kon nooit een titel winnen. In 1965 en 1973 eindigde de club als tweede in de competitie. In 2004 werd de huidige naam aangenomen. In 2018 degradeerde de club uit de hoogste klasse en ook in 2019 degradeerde de club.

Erelijst

Naamsveranderingen
 1898 — ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület)
 1920 — TVE Prešov
 1931 — Slávia Prešov
 1945 — PTS Prešov
 1947 — DSO Slavia Prešov a DSO Snaha Prešov (afsplitsing van PTS Prešov)
 1948 — Sparta Dukla Prešov
 1950 — Dukla Prešov
 1951 — Dukla ČSSZ Prešov
 1952 — ČSSZ Prešov
 1953 — DSO Tatran Prešov
 1960 — TJ Tatran Prešov
 1989 — Tatran Agro Prešov
 1991 — FC Tatran Prešov
 1996 — FC Tatran Bukóza Prešov
 1998 — FC Tatran Prešov
 2005 — 1.FC Tatran Prešov

Eindklasseringen

Tatran in Europa

Uitslagen vanuit gezichtspunt 1. FC Tatran Prešov

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 10.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Slowakije
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches

Externe links 
 Officiële website
 Onofficiële website

Tatran Presov, 1. FC
Prešov